Пагін
 розм. Див. Знаки розрізнення
 Пагони — лікарська форма.